Гранки:
 Гра́нки — статья, уже прошедшая процедуру вёрстки и возвращённая автору для последнего окончательного согласования перед публикацией.

Топонимы 
 Гранки́ — село в Бековском районе Пензенской области.
 Гранки — село в Кимовском районе Тульской области.
 Гранки — посёлок в Узловском районе Тульской области.

См. также 
 Гранки-Куты